Coise est une commune française, située dans le département du Rhône ;
 Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier est une commune française, située dans le département de la Savoie ;
 la Coise est une rivière française du centre-est de la France, affluent de la Loire.